Фе́лдманис () — латышская фамилия. Известные носители:

 Фелдманис, Вентс (род. 1977) — латвийский хоккеист, защитник.
 Фелдманис, Инесис (род. 1949) — латвийский историк, профессор Латвийского университета, член Академии наук Латвии.
  (1910—2002) — профессор теологии Латвийского университета, историк церкви.
 Фелдманис, Эрик (1884—1945) — латвийский юрист, государственный деятель, политик и дипломат.
 Фелдманис, Эрнест (1889—1947) — российский, латвийский и советский театральный актёр, режиссёр и педагог.

См. также